CCR pode se referir a:

Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos - acordo econômico
Grupo CCR - antiga Companhia de Concessões Rodoviárias, empresa brasileira de administração de rodovias
Creedence Clearwater Revival - banda de rock estadunidense
Koenigsegg CCR - automóvel da Koenigsegg
Comités Comunistas Revolucionários Marxistas-Leninistas - órgãos sociais e políticos
CCR5 - uma proteína codificada pelo gene CCR5

Desambiguações de siglas